Dieser Artikel behandelt die dänische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 
Abschlusstabelle der Gruppe 2

Spielergebnisse

Dänisches Aufgebot 

Dänemark
2004